Сежі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 85 км на південний захід від Орлеана, 38 км на південь від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 516 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1144,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сежі на сайті французького Національного інституту географії
 Сежі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сежі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сежі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сежі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер